Bolesław Wróblewski (1867–1951), duchowny rzymskokatolicki, działacz społeczny i polityczny
 Bolesław Wróblewski (1878–), inspektor Policji Państwowej, rotmistrz żandarmerii Wojska Polskiego